Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Philipp Petzschner che hanno battuto in finale Torsten Popp e Jasper Smit 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller /  Uros Vico (primo turno)
 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (Campioni)

 Gergely Kisgyorgy /  Pavel Šnobel (quarti di finale)
 Ivan Cerović /  Lovro Zovko (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2005